Berkelaue steht für:

 Berkelaue (COE-025), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Billerbeck im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 Berkelaue (Gescher), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Gescher im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen
 Berkelaue (Stadtlohn), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Stadtlohn im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen
 Berkelaue (COE-066), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Coesfeld im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 Berkelaue (COE-036), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Coesfeld im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 Berkelaue II, Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Städte Stadtlohn und Vreden im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen
 Berkelaue II (BOR-048), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Städte Gescher und Stadtlohn im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen